Paragorgiidae är en familj av koralldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Paragorgiidae i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen hornkoraller, klassen Octocorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paragorgiidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Paragorgiidae